Zoppio

 Girolamo Zoppio, écrivain italien du  ;
 Melchiorre Zoppio, (1554-1634), écrivain italien, fils du précédent.

Homonymie de patronyme